Джинèвра д'Есте (; * 24 март 1419; † 12 октомври 1440) от Дом Есте е италианска благородничка от Ферара, чрез женитба господарка на Римини (1434–1440).

Произход 
Тя е дъщеря на Николо III д’Есте (* 9 ноември 1383 във Ферара, † 26 декември 1441 в Милано, Миланско херцогство), маркграф на Ферара, Модена и Реджо, и втората му съпруга Паризина (Лаура) Малатеста (* октомври 1404, † 21 май 1425 във Ферара). Майка ѝ, обвинена в изневяра с Уго д’Есте, полубрат на Джиневра, е осъдена на смърт от съпруга си заедно с любовника си, когато Джиневра е на 6 год. 

Има една сестра (близначка) и един брат:

 Лучия д’Есте (* 24 март 1419, † 28 юни 1437), от 1437 г. съпруга на Карло Гондзага от Мантуа, господар на Лудзара, Сабионета, Боцоло, Сан Мартино дал'Арджине, Гацуоло, Виадана, Судзара, Гондзага, Реджоло, Изола Доварезе и Ривароло, от когото няма деца.
 Алберто Карло д’Есте (* 1421, † 1421), умира като бебе

Има двама полубратя от третия брак на баща си с Ричарда да Салуцо: Ерколе I д’Есте, 2-ри херцог на Ферара, Модена и Реджо (1471 – 1505), и Сиджизмондо I д’Есте, губернатор на Реджо, губернатор и наместник на Херцогство Ферара, както и множество полубратя и сестри от извънбрачните му връзки, сред които Ерколе I д’Есте, Леонело д’Есте, Борсо д’Есте и Маргерита д’Есте, омъжена през 1427 г. за Галеото Роберто Малатеста, по-големият брат на бъдещия ѝ съпруг Сиджизмондо Пандолфо Малатеста.

Биография 

Джиневра д’Есте се омъжва през февруари 1434 г. за Сиджизмондо Пандолфо Малатеста (* 1417, † 1468) от рода Малатеста, господар на Римини и Фано. 

Умира на 12 октомври 1440 г. на 21-годишна възраст. Погребана е в Храма на Малатеста в Римини. През 1442 г. съпругът ѝ се жени за Полисена Сфорца, дъщеря на бъдещия милански херцог Франческо Сфорца. През 1461 г. той е обвинен от папа Пий II в убийството както на Джиневра, така и на Полисена, и в други престъпления, и е е отлъчен от Църквата. 

„Портретът на принцеса“ на Пизанело, изложен в Лувъра, би могъл да принадлежи на сестра ѝ Лучия, на самата нея или на Маргерита Гондзага.

Брак и потомство 
∞ февруари 1434 в Римини като първа съпруга за Сиджизмондо Пандолфо Малатеста (* 19 юни 1417, Бреша; † 9 октомври 1468, Римини) от рода Малатеста, италиански кондотиер, господар на Римини и Фано (1432 – 1468), от когото има един син:

 Галеото Роберто Новело († 1438 като малък)

Бележки 

Родени във Ферара
Дом Есте
Малатеста
Жени
Дом Есте
Италианска аристокрация
Италианки